Sisa — antigo imposto português
 Sisa (droga) — droga encontrada na Grécia
 San Jose de Sisa (distrito) — no Peru
 Sisa (Mustang) —  aldeia do distrito de Chhoser, Nepal

Desambiguações de topônimos